Mont-Saint-Jean (Aisne)
 Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or)
 Mont-Saint-Jean (Sarthe)

Mont-Saint-Jean (België) (Sint-Jansberg) is ook de naam van een gehucht in de Belgische gemeente Eigenbrakel, provincie Waals-Brabant waar de slag bij Waterloo zich afspeelde.